

Geografia

 Zaule  – rione di Aquilinia (frazione di Muggia in provincia di Trieste)

 Zaule di Liburnia  – un comune della regione litoraneo-montana